Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1975-1976 a vu la victoire de l'AC Bellinzone.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Le premier est promu en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 L'AC Bellinzone est promu en Ligue nationale A
 Le SC Kriens et le FC Mendrisiostar rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Lugano, le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Bienne sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Martigny-Sports et le FC Wettingen sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1975
Sport en Suisse en 1976